Памятник первой политической стачке шахтеров и мастеров Рутченково установлен в Кировском районе Донецка на пересечении улиц Петровского и Державной.

Памятник представляет собой плоскую бесформенную поверхность чёрного цвета с обеих сторон которой размещены мемориальные доски: 

Стачка шахтёров Рутченковского рудника состоялась в рамках второй волны стачек лета 1906 года в Юзовке и Макеевке. В стачках участвовали рабочие Вознесенского, Карповского, Лидиевского, Чулковского и Рутченковского рудников. Стачки переросли в столкновения с войсками и затихли с образованием временного генерал-губернаторства.

Источники

Примечания 

Рутченково
Кировский район (Донецк)